Rywalizacja drużynowa w szabli mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928 została rozegrana w dniach 8-9 sierpnia. 
Wystartowało 65 zawodników z 12 krajów.

Składy 
Każda z ekip mogła liczyć 6 zawodników. Do każdego meczu wybierano 4 zawodników.

 Belgia
 Joseph Stordeur
 Marcel Cuypers
 Jacques Kesteloot
 Édouard Yves
 Gaston Kaanen

 Chile
 Jorge Garretón
 Abelardo Castro
 Tomás Goyoaga
 Oscar Novoa
 Efraín Díaz
 Nemoroso Riquelme

 Francja
 Raoul Fristeau
 Roger Ducret
 Jean Lacroix
 Maurice Taillandier
 Jean Piot
 Paul Oziol de Pignol

 Grecja
 Konstantinos Botasis
 Georgios Ambet
 Tryfon Triantafyllakos
 Konstantinos Nikolopoulos

 Holandia
 Cornelis Ekkart
 Hendrik Hagens
 Maarten van Dulm
 Jan van der Wiel
 Adrianus de Jong
 Henri Wijnoldy-Daniëls

 Niemcy
 Erwin Casmir
 Heinrich Moos
 Hans Halberstadt
 Hans Thomson

 Polska
 Adam Papée
 Tadeusz Friedrich
 Kazimierz Laskowski
 Aleksander Małecki
 Władysław Segda
 Jerzy Zabielski

 Stany Zjednoczone
 Ervin Acel
 Norman C. Armitage
 John Huffman
 Arthur Lyon
 Nickolas Muray
 Harold Van Buskirk

 Turcja
 Muhuttin Okyavuz
 Fuat Balkan
 Nami Yayak
 Enver Balkan

 Węgry
 Ödön Tersztyánszky
 János Garay
 Attila Petschauer
 József Rády
 Sándor Gombos
 Gyula Glykais

 Wielka Brytania
 Edward Brookfield
 Archibald Corble
 Alex Forrest
 Guy Harry
 Robin Jeffreys
 Charles Notley

 włochy
 Bino Bini
 Oreste Puliti
 Giulio Sarrocchi
 Renato Anselmi
 Emilio Salafia
 Gustavo Marzi

Wyniki 
W pierwszej rundzie rywalizowano w czterech grupach z których dwa najlepsze zespoły awansowały do półfinału. W półfinałach rywalizowano w dwóch grupach z których dwa najlepsze zespoły awansowały do finału.
Walki toczono w systemie każdy z każdym. Jeżeli pojedynek nie miał wpływu na awans do dalszej rundy, nie był on rozgrywany.

Runda 1

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Półfinały

Grupa 1

Grupa 2

Finał  
Węgry pokonały Włochy oraz Polskę, które pokonały Niemcy, dlatego mecz pomiędzy Węgrami i Niemcami nie został rozegrany , ponieważ nie miałby on wpływu na układ tabeli. Nie rozegrano również pojedynku pomiędzy Polską i Włochami.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928